«Падшие ангелы» — фильм ужасов 2002 года режиссёра Йена Дэвида Диаса. Премьера фильма состоялась 30 августа 2002 года.

Сюжет 
В женской школе преподаёт профессор Лейтон, который, попутно обучению юных девушек, ещё и пытается совращать их и предаваться сексуальным утехам. Вскоре взор профессора падает на чудаковатую девушку Фишер, которой Лейтон постепенно начинает давать сексуальные приглашения и намёки. Но Фишер вовсе не хочет отдаваться профессору и даёт его не связанной с учебным процессом деятельности общественную огласку. После этого профессора увольняют, а сама Фишер становится жертвой насмешек, избиений и надругательств. Профессор же желает отомстить обидчице, для чего надевает плащ с капюшоном и вооружается длинным мечом. Но в ходе поединка в котельной случается пожар, в котором сгорает как сам профессор, так и большая часть школы вместе с находящимися в ней девушками.

После пожара проходит несколько лет и на место, где раньше была школа и где остались некоторые её остатки, приезжает съёмочная группа с намерением снять документальный фильм о прошлых событиях. Вместе со съёмочной командой на место прибывают несколько выживших после пожара девушек, среди которых имеется и Фишер. Вскоре на месте прошлого пожара объявляется таинственный убийца.

В ролях

Художественные особенности 
Маньяк в фильме носит длинный плащ с капюшоном и при убийствах использует прибор ночного видения. Как таковые убийства в фильме не демонстрируются, а в качестве орудий убийства маньяк использует первоначально небольшой нож, а впоследствии револьвер.

Ссылки 
Фильмы ужасов Канады
Фильмы ужасов Великобритании
Фильмы ужасов 2002 года
Фильмы-слэшеры
Фильмы Великобритании 2002 года
Фильмы Канады 2002 года
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях